Der Schatz steht für:
 Der Schatz (1923), deutscher Film von G. W. Pabst
 Der Schatz (1940), deutscher Kilm von Bruno Reisner
 Der Schatz (1949), polnischer Film von Leonard Buczkowski
 Der Schatz (2015), rumänisch-französischer Film von Corneliu Porumboiu
 Der Schatz (Märchen), Märchen von Svend Grundtvig (um 1878) 
 Der Schatz (Theaterstück), Theaterstück von Gotthold Ephraim Lessing (1750)

Siehe auch:
 Schatz (Begriffsklärung)